

Nom
Abdelkader Kadi (né en 1952), un fonctionnaire dans l'administration publique en Algérie et ancien ministre
Hatoon Kadi, humoriste et vidéaste youtubeuse saoudienne
Mourad Kadi, boxeur algérien

Droit
Kadi, juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses